Morane bezeichnet:

 Ein unbewohntes Atoll des Tuamotu-Archipels in Französisch-Polynesien; siehe Morane (Atoll)
 Einen französischen Flugzeughersteller; siehe Morane-Saulnier
 Ein französisches Sportflugzeug; siehe Morane-Saulnier M.S.880
 Einen französischen Jagd-Doppeldecker; siehe Morane-Saulnier AF
 Ein französisches Jagdflugzeug; siehe Morane-Saulnier LA
 Ein französisches Militärflugzeug; siehe Morane-Saulnier MS.406

Siehe auch:
 Moräne